Вячесла́в Никола́евич Влади́миров (1898—1942) — советский , инженер, участник Великой отечественной войны.

Биография 
Вячеслав Николаевич Владимиров родился в Москве в 1898 году. В 1923 году окончил архитектурное отделение Московского института гражданских инженеров. Его дипломный проект музея Красной Армии привлёк внимание общественности и был опубликован. Во время учёбы проявил интерес к науке. Участвовал в экспедициях по охране памятников русской архитектуры в городах Угличе и Романово-Борисоглебске.

В 1926 году был принят в правление «Общества современных архитекторов» и в редколлегию журнала «Современная архитектура».

Участвовал в составлении текста и иллюстраций «Всеобщей истории архитектуры».

Преподавал в Московском архитектурном институте.

Проекты Владимирова в 1937 году были опубликованы в Чехословакии в капитальном труде «Советская авангардистская архитектура».

С 1939 года Вячеслав Николаевич Владимиров член редколлегии «Всеобщей истории архитектуры». Им был составлен раздел по архитектуре Древнего Египта.

В это же время Владимиров написал исследование «Пропорции в египетской архитектуре». Книга под названием «Египет. Архитектура, скульптура, живопись» издана в 1944 году уже после гибели Вячеслава Николаевича.

6 июля 1941 года Владимиров ушёл на фронт. В 1942 году погиб при строительстве моста. Похоронен около д. Хвощи Юхновского района Смоленской области.

Проекты и постройки 
 Жилой дом Госстраха на Малой Бронной (1926), в соавторстве с М. Я. Гинзбургом;
 Дом Наркомфина (1929—1933), в соавторстве с М. Я. Гинзбургом, И. Ф. Милинисом, К. Н. Афанасьевым, М. И. Синявским, С. Л. Прохоровым;
 Дворец транспортной техники (1932);
 Жилой дом Наркомлегпрома (1935—1936) на Большой Дмитровке, в соавторстве с Г. И. Луцким;
 Жилой дом для Авиажилстроя на Патриарших прудах, в соавторстве с Г. И. Луцким (1936);
 Жилой дом для МХАТа на ул. Немировича-Данченко (Глинищевский переулок) (1938).

Примечания 

Архитекторы Москвы
Члены Объединения современных архитекторов